Owsley steht für:

 Owsley County, Kentucky

Owsley ist der Familienname folgender Personen:
 Bryan Owsley (1798–1849), US-amerikanischer Politiker
 Lily Owsley (* 1994), britische Hockeyspielerin
 Monroe Owsley (1900–1937), US-amerikanischer Schauspieler
 William Owsley (1782–1862), US-amerikanischer Politiker